Елени Артимата (, род. 16 мая 1986 года) — кипрская лёгкоатлетка.

Биография 
Артимата представляла Кипр на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине, где в беге на 200 м она дошла до второго раунда. На Средиземноморских играх в Пескара она завоевала две медали: золотую в беге на 200 метров и бронзовую в беге на 100 метров. Она также завоевала две золотые медали на играх малых государств Европы 2005 года. На чемпионате мира по лёгкой атлетике 2009 года она дошла до финала в беге на 200 м, где заняла 8 место. В полуфинале турнира она установила личный рекорд, пробежав двухсотметровку за 22,64 с. На играх Содружества 2010 года в Дели она пробежала быстрее всех квалификационные забеги в 200 м. Однако вскоре после забега она была дисквалифицирована, так как во время забега заступила на соседнюю дорожку. В 2013 году Артимата во второй раз в своей карьере одержала победу в беге на 200 метров на Средиземноморских играх в Мерсине.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте International Association of Athletics Federations

Бегуны на короткие дистанции Кипра
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Средиземноморских игр по лёгкой атлетике